

Костковиці — село в гміні Крочице Заверцянського повіту Сілезького воєводства
 Костковиці — село в гміні Дембовець Цешинського повіту Сілезького воєводства